Máscaras pode se referir a:

Máscaras (documentário), produção portuguesa
Máscaras (telenovela), produção brasileira
As Máscaras, álbum de Claudia Leitte
As Máscaras (Se Deixa Levar), álbum de Claudia Leitte
Baile de máscaras, evento carnavalesco
Mil Máscaras, lutador
Máscaras de Portugal, série de selos postais

Ver também